През 2007 г. се провежда 33-тото по ред състезание по снукър Мастърс. Турнира се състои между 14 и 21 януари в Лондон и е спечелено от Рони О'Съливан, който побеждава на финала Дин Джънхуй с 10 на 3 фрейма.

Резултати

Предварителен кръг 
В предварителния кръг 3 играчи, които са достигнали до състезанието (един чрез квалификации и двама със специална покана), играят срещу играчите класирани на 14, 15 и 16 място в Световната ранглиста (първите 16 от ранглистата автоматично са поканени).

  Алистър Картър побеждава  Стюарт Бингам 6-5
  Матю Стивънс побеждава  Джими Уайт 6-1
  Дин Джънхуй побеждава  Антъни Хамилтън 6-3

В мача си срещу Антъни Хамилтън Дин Джънхуй постига максимален брейк от 147 точки. По този начин той става 28-ият и най-младият играч постигал това в телевизионно предаване. На 19 години и 9 месеца той чупи рекорда на Рони О'Съливан от 1997 г. с близо 3 години.

Основна схема 

Мастърс (снукър)